Stefansdorf ist der Name folgender Orte:

 Horní Štěpánov, Gemeinde im Okres Prostějov in der Region Olmütz, deutsch: Stefansdorf
 Smolniki Powidzkie Ort in der Gemeinde Powidz (Powiat Słupecki) in der Woiwodschaft Großpolen, deutsch: Stefansdorf
Siehe auch:
 Stephansdorf